Moscavide pode-se referir a:

 Moscavide - freguesia do concelho de Loures;
 Estação Ferroviária de Moscavide - uma estação ferroviária;
 Moscavide - uma estação do Metropolitano de Lisboa, inaugurada em 2012;
 Atlético Clube de Moscavide - um grupo desportivo;
 Clube Desportivo dos Olivais e Moscavide - um grupo desportivo.

Desambiguação